Арам — арамейська держава епохи пізньої бронзи та раннього заліза, що існувала в Сирії з центром в Дамаску з Х століття до 732 року до нашої ери.
 Арам (Рам) — особа Старого Заповіту, предок Давида, син Хецрона.
 Хаос Арам () —  метеоритний кратер на планеті Марс.